Guts steht für:

 Guts (Album), Jazzalbum von Joe McPhee, Peter Brötzmann, Kent Kessler und Michael Zerang (2005)
 Guts (Musiker), Pseudonym von Fabrice Henri (* 1971), französischer Musiker 
 Guts (Sport), Frisbee-Mannschaftssport

Siehe auch:
 Blood ’n Guts, Computerspiel
 Guts Muts Dresden, Sportverein aus Dresden
 Guts Pie Earshot, deutsches Musik-Duo
 Gut